Korab bzw. Koráb ist die Bezeichnung für

 ein Gebirge im albanisch-mazedonischen Grenzgebiet, siehe Korabgebirge
 den höchsten Berg dieses Gebirges, siehe Korab (Berg)
 ein Berg in Tschechien, siehe Koráb
 ein Berg in Polen, siehe Korab (Inselbeskiden)
 ein Denkmal in Namibia, siehe Khorab-Denkmal

Korab ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie Korab (* 1979), kanadischer Curler
 Jerry Korab (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler
 Karl Korab (* 1937), österreichischer Künstler
 Nikolaus Korab (* 1963), österreichischer Fotokünstler
 Stanisław Brzozowski Korab (1873–1901), polnischer Autor und Übersetzer